Ива́н Миха́йлович Фёдоров: Фёдоров, Иван Михайлович (псевдоним Янка Мавр; 1883—1971) — белорусский писатель, переводчик и драматург.
 Фёдоров, Иван Михайлович (1918—1997) — механик-водитель танка, полный кавалер ордена Славы.
 Фёдоров, Иван Михайлович (1924—1971) — радист, Герой Советского Союза.
 Фёдоров, Иван Михайлович — Георгиевский кавалер.